«Бе́сы» — третий студийный альбом российской индастриал-метал группы Mordor, который вышел 16 ноября 2012 года.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Оркус (Orkus) — вокал, трость
 Вольфган (Wolfgun) — гитара, синтезаторы
 Омбре Пахаро (Hombre Pajaro) — бас-гитара
 Бумзен-Бумзен (Boomzen-Boomzen) — ударные

Другое

 Запись и сведение - Сергей Большаков, Денис Юровский (Parametrica studio) Wolfgun (Mordor studio)
 Мастеринг - Howie Weinberg (Howie Weinberg Mastering, Inc.)
 Дизайн - Владимир Цветков (J-group)

Ссылки 
 На официальном сайте группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «Бесы» в журнале Dark City № 73, 2013 год 
 KM.ru

Примечания 

Альбомы России
Альбомы индастриал-метала
Альбомы Mordor
Альбомы CD-Maximum